El apellido Zimmermann puede hacer referencia a:

Autores de nombres científicos 
 A.Zimm.: (Philipp William) Albrecht Zimmermann (1860-1931).
 Ab.Zimm.: Abraham Zimmermann (1787-1850).
 B.Zimm.: Birthe Zimmermann.
 C.Zimm.: C. Zimmermann
 F.J.Zimm.: Ferdinand J.von Zimmermann.
 F.Zimm.: Friedrich Zimmermann (1855-1928).
 G.M.Zimm.: Gerda Margarette Zimmermann (fl. 1953).
 G.Zimm.: Gisbert Zimmermann (fl. 1978).
 H.Zimm.: Hugo Zimmermann (1862-1933).
 J.G.Zimm.: Johann Georg von Zimmermann (1728-1795).
 M.H.Zimm.: Martin Huldrych Zimmermann (1926-años 1980).
 N.Zimm.: Norbert F. A. Zimmermann (fl. 1996).
 O.E.R.Zimm.: Oscar Emil Reinhold Zimmermann (f. 1902).
 W.Zimm.: Walter Zimmermann (1892-1980).
 Zimm.: Albrecht Wilhelm Phillip Zimmermann (1860-1931).
 Zimmermann: Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743-1815).

Otros 

 Telegrama Zimmermann.